Corte suprema – organo posto al vertice del potere giudiziario in molti ordinamenti giuridici
 Corte suprema – organo collegiale che funge da terzo e ultimo grado di giudizio in Danimarca
 Corte suprema – massimo organo giurisdizionale civile e penale della Finlandia
 Corte suprema – corte di ultima istanza della giurisdizione ordinaria in Polonia
 Corte suprema – terza e ultima istanza nei processi civili e penali in Svezia